Дмитрий Калачёв:
* Калачёв, Дмитрий Александрович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Калачёв, Дмитрий Сергеевич (род. 1978) — белорусский футболист.

См. также 
 Калачов, Дмитрий Викторович (1861 — не ранее 1914) — член Государственного совета Российской империи.